Vertikal er synonym for lodret.

 Vertikal (film fra 1967), en sovjetisk spillefilm af Stanislav Govorukhin og Boris Durov
 Vertikal (film fra 1994), en dansk dokumentarfilm